Pålskär kan syfta på följande platser:

Åland 

 Pålskär (söder Simskäla, Vårdö, Åland), ö, 
 Pålskär (norr Simskäla, Vårdö, Åland), ö,